Název Hněvkovice má více míst:
 Hněvkovice (okres Havlíčkův Brod), obec v okrese Havlíčkův Brod
 Hněvkovice (Humpolec), část města Humpolec v okrese Pelhřimov
 Hněvkovice u Týna nad Vltavou, bývalá, vesnice, katastrální území města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Hněvkovice na levém břehu Vltavy, část města Týn nad Vltavou
 Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, ZSJ města Týn nad Vltavou v evidenční části Týn nad Vltavou

 Vodní nádrž Hněvkovice

Externí odkazy